Чемпионат Владимирской области по футболу 1988 — чемпионат по футболу среди команд Владимирской области 1988 года.

В турнире принимали участие 11 команд. Турнир прошёл в два круга. За победу начислялось 2 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. При равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимал коллектив, набравший наибольшее количество очков в личных встречах, в случае равного количества очков в личных встречах выше оказывалась команда имеющая лучшую разницу мячей в личных встречах. По сравнению с предыдущим розыгрышем, количество участников сократилось на одну команду. Чемпион прошлого сезона «Луч» Владимир в чемпионате не выступал, так как принял участие в первенстве РСФСР для команд коллективов физической культуры. Покинул первую группу розыгрыша чемпионата области «Дзержинец» Гусь-Хрустальный (предпоследнее место в предыдущем сезоне), при этом другая команда из Гусь-Хрустального — «Химик» (в сезоне 1987 года финишировавшая на втором месте во второй группе чемпионата) получила право на участие в первой группе. Чемпионом области во второй раз в своей истории стал «Металлург» Кольчугино. Серебряные медали завоевал «Рекорд» Александров, бронзовые — «Энергия» Муром.

Клубы-участники 

* - 2 место во второй группе розыгрыша чемпионата области

Итоговая таблица

Состав чемпионов

Примечания

Ссылки 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ РОССИИ

Источник 
 «Футбол-89». — авторы составители: А. Гаврилов, В. Глебов — Владимир, 1989.

Футбол во Владимирской области
Региональные футбольные турниры СССР
Спорт в России в 1988 году
Футбол в СССР в 1988 году
1980-е годы во Владимирской области